Kap Stewart steht für
 Innagajik, ein Kap in Ostgrönland,
 Ittoritteq, eine verlassene Siedlung in der Nähe dieses Kaps.